Yankel peut faire référence à : 
 Jacques Yankel, pseudonyme de Jakob Kikoïne (1920-2020), peintre, sculpteur et lithographe français
 Yankel Band, un groupe musical polonais.

 Yankel Stevan (né en 1995), acteur mexicain.
 Stade Yankel-Rosenthal, stade au Honduras.